Кубок Гагаріна 2023 проходить з 1 березня по квітень 2023 року.

Західна конференція

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал конференції

Східна конференція

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал конференції

Фінальна серія

Посилання 
 Офіційний сайт КХЛ  

Континентальна хокейна ліга
2023 у хокеї з шайбою